Иван Додиг и Марсело Мело су освојили турнир. У финалу су савладали браћу Боба и Мајка Брајана са 6:7, 7:6, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{protennislive.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2015.
Отворено првенство Француске у тенису – мушки парови